Синде́ева — русская фамилия. Известные носительницы:

 Синдеева, Наталья Владимировна (род. 1971) — российский медиаменеджер и издатель, основатель, владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь».
 Синдеева, Нина Дмитриевна (1910 — ?) — советский минералог и геохимик, лауреат Государственной премии СССР (1967).